Robert Hartman (26 de diciembre de 1949, en Bryan, Ohio) es un artista cristiano, guitarrista, escritor y compositor. Es el fundador de la legendaria banda de rock cristiano Petra. Hartman ha estado involucrado con la banda desde su fundación en 1972 hasta la actualidad. Se tomó un descanso de las giras en 1995, pero continuó escribiendo la mayoría de las canciones de la banda, grabó y produjo con guitarra la mayoría de los álbumes. Volvió oficialmente a viajar con Petra en el año 2003.

Vida personal  
Hartman se casó con Kim Whisonant, tienen un hijo (Jeff Hartman). Le gusta jugar al tenis y es un programador de equipo autodidacta. Graba y produce música en su estudio en casa que se llama House of Bob (Casa de Bob). Él también hace las guitarras que se pueden comprar a través de su página web.

Referencias 
Powell, Mark Allan (2002). "Petra". Enciclopedia de la Música Cristiana Contemporánea (Primera edición, ed.). Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers. pp. 692-699. ISBN 1-56563-679-1.

Enlaces externos 
Sitio oficial
Sitio oficial de Mercancía de Petra
Sitio oficial de Petra
II Guys del sitio oficial de Petra
The Petra Zone
PetraBand.ca (Canadá)

Músicos cristianos
Protestantes de Estados Unidos
Guitarristas de rock de Estados Unidos